Крилівська сільська рада — Житомирська область, Андрушівський район
 Крилівська сільська рада — Житомирська область, Ружинський район
 Крилівська сільська рада — Рівненська область, Корецький район